Пе́ртту Пи́ило (; ) — финский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе мужской сборной Финляндии участник чемпионатов  и . Трёхкратный , призёр чемпионатов Финляндии среди  и .

Играет в основном на позициях второго и третьего.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (2005, 2006, 2010), серебро (2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 2013, 2014), бронза (1999, 2018).
 : бронза (2013, 2014).
 : бронза (2014, 2016).
 : серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Женат, жена Санна Пиило — тоже кёрлингистка и тренер, они вместе играют в смешанных командах и парах.

Начал заниматься кёрлингом в 1990 в возрасте 15 лет.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Финляндии